Charles Guittard (1947-), un latiniste, étruscologue et historien des religions français ;
 Jean-Baptiste Guittard (1737-1811), un homme politique français.

Voir aussi 
 Menhir de Guittard, un menhir situé à Montolieu, en France